Agu steht für:
 Mont Agou, Berg in Togo

Agu ist auch der nigerianische Familienname folgender Personen:
 Donald Agu (* 1975), nigerianischer Fußballspieler
 Felix Agu (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Festus Agu (* 1975), nigerianischer Fußballspieler
 Gabriel Agu (* 1985), nigerianischer Fußballspieler und Beachsoccer-Spieler
 Mikel Agu (* 1993), nigerianischer Fußballspieler

AGU steht als Abkürzung für:
 Abdullah-Gül-Universität
 Address Generation Unit, eine Einheit in Mikroprozessoren zur Berechnung von tatsächlichen Adressen
 AGU Umwelttechnik bzw. AGU Environmental Technologies, einen deutschen Entwickler und Hersteller von Umwelttechnik
 American Geophysical Union
 Angara Airlines, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Anguilla, FINA-Code
 Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen

Siehe auch:
 Agu-Bucht

Abkürzung